Lets handbalteam (mannen)
 Lets handbalteam (vrouwen)